Trezzi può riferirsi a:

Geografia 
 Trezzi – frazione del comune italiano di Travacò Siccomario

Persone 
 Chantal Trezzi – calciatrice italiana
 Mario Trezzi – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Maurizio Trezzi – giornalista italiano
 Rigoletto Trezzi – calciatore, arbitro di calcio e dirigente sportivo italiano